Příjmení Zelený, přechýleně Zelená, nosí více významných osobností:

 Dalibor Zelený (* 1957) – český manažer
 Eugen Zelený (1903–1995) – český kazatel
 Hana Zelená (1969) – česká viroložka a mikrobioložka
 Jaroslav Zelený (* 1992) – český fotbalový obránce
 Josef Zelený (1824–1886) – moravský malíř
 Luboš Zelený (* 1946) – český spisovatel, překladatel a dramatik
 Milan Zelený (* 1942) – česko-americký ekonom
 Mnislav Zelený (* 1943) – český etnograf, amerikanista a publicista
 Pavel Zelený (* 1962/1963) – ředitel CERMATu
 Václav Zelený (rozcestník) – více osob téhož jména
 Věra Zelená (* 1948) – česká botanička
 Zdeněk Zelený (1924–2018) – český politický vězeň a skaut, přezdívaný Káďa

Externí odkazy